Musashi (provincie), een voormalige provincie van Japan
Musashi (Oita), een gemeente in de Japanse prefectuur Ōita
Musashi (schip, 1942), een slagschip van de Japanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog
Musashi (kickbokser), een Japanse K-1 kickbokser en karateka
Miyamoto Musashi, een legendarisch samoerai